Альдріан () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Едуард Альдріан — німецький та австрійський офіцер, генерал вермахту
 Франц Альдріан — німецький та австрійський офіцер, полковник вермахту